Olaszország
Terranova dei Passerini, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Terranova di Pollino, község Olaszországban, Basilicata régióban, Potenza megyében
Terranova Sappo Minulio, község Olaszországban, Calabria régióban, Reggio Calabria megyében
Terranova da Sibari, község Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében